Гарсете () — испанская фамилия.
 Известные носители:
 Паэс Гарсете, Оскар (1939—2016) — парагвайский католический прелат.
 Торрес Гарсете, Диего Хоэль (род. 2002) — парагвайский футболист.